Deux sous-marins de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Rorqual, d'après les cétacés du même nom :
 le , de la classe Grampus, lancé en 1936 ;
 le , de la , lancé en 1956.

Rorqual